

Lokalizacje

Austria 
 Schalkham – miejscowość

Niemcy 
 Schalkham – dzielnica gminy Ortenburg w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Pasawa
 Schalkham – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landshut